Deux navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Obdurate :

 le , un destroyer de classe Admiralty M lancé en 1916 et vendu en 1921 ; 
 le , un destroyer de classe O lancé en 1942 et démoli en 1965.

Obdurate